Micali ist der Familienname von:

 Giuseppe Micali (1768–1844), italienischer Archäologe
 Silvio Micali (* 1954), italienischstämmiger US-amerikanischer Informatiker